Zweeds handbalteam (mannen)
 Zweeds handbalteam (vrouwen)